Ripanus ist der Name folgender Personen:
 Marcus Licinius Ripanus, römischer Offizier (Kaiserzeit)
 Antonio Fluvian de la Riviere, Großmeister des Johanniterordens